Herder:
 Johann Gottfried (von) Herder (1744–1803) – niemiecki filozof, pastor i pisarz
 Andreas Herder (ur. 1964) – niemiecki aktor
 Andrzej Herder (1937–2002) – polski aktor filmowy i teatralny
 August von Herder (1776–1838) – niemiecki geolog i mineralog
 Bartholomä Herder (1774–1839) – niemiecki wydawca
 Benjamin Herder (1818–1888) – niemiecki wydawca
 Ferdinand Gottfried von Herder (1820–1896) – niemiecko-rosyjski botanik
 Gerhard Herder (ur. 1928) – niemiecki dyplomata, ambasador NRD
 Gottfried von Herder (1858–1912) – niemiecki ziemianin i polityk, MdR
 Hans Ludwig Herder (ur. 1956) – niemiecki pisarz
 Hermann Herder (1864–1937) – niemiecki wydawca
 Hermann Herder (1926–2011) – niemiecki wydawca
 Theophil Herder-Dorneich (1898–1987) – niemiecki wydawca
 Uwe Herder (1942–1998) – niemiecki polityk (SPD)
 Wilhelm von Herder (1824–1907) – niemiecki ziemianin i polityk, MdL (Królestwo Saksonii)
 Wolfgang von Herder (1810–1853) – niemiecki ziemianin, geolog i polityk, MdL (Królestwo Saksonii)

Zobacz też 
 Nagroda im. Herdera,  Herder-Preis
 (8158) Herder (1989 UH7), planetoida

ru:Гердер